Hazegras (Oostende), een wijk in Oostende
 Hazegras (Knokke-Heist), een buurtschap in de gemeente Knokke-Heist